14-й чемпионат Франции прошёл в Париже с 4 по 13 сентября 1936 года.

Впервые в чемпионате Франции приняла участие женщина — Шанталь Шоде де Силан.

Таблица

Ссылки 
  Paris 1936 — 14ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1936 год в шахматах